

Toponymes 
 Marles-sur-Canche est une commune française, située dans le département du Pas-de-Calais et la région Nord-Pas-de-Calais.

 Marles-les-Mines est une commune française, située dans le département du Pas-de-Calais et la région Nord-Pas-de-Calais.

 Marles-en-Brie est une commune française située dans le département de Seine-et-Marne et la région Île-de-France.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France